Оманският риял () е официалната валута и разплащателно средство в Оман от 1940 г. насам. Дели се на 1000 байса.

Монети 
Има монети от 5, 10, 25, 50, 100 байса.

Банкноти 
Емитират се банкноти от 100, 200 байса, 1, 5, 10, 20, 50 рияла. Банкнотите, които са циркулиращи са:

Източници

Бележки 
1 български лев е равен на 0.220714 омански рияла.

Парични единици в Азия
Икономика на Оман